Mister Music Man est la chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1992. Elle est interprétée par Daisy Auvray.

Au départ, la chanson suisse devait être Soleil, soleil interprétée par Géraldine Olivier, mais elle est disqualifiée.

La chanson est la treizième de la soirée, suivant Yamma, yamma interprétée par Pave Maijanen pour la Finlande et précédant Sou fräi interprétée par Marion Welter avec le groupe Kontinent pour le Luxembourg.

À la fin des votes, la chanson obtient 32 points et se classe à la  sur 23 participants.

Notes et références

Articles connexes 
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1992
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson
 Concours Eurovision de la chanson 1992

Chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson
Chanson de l'Eurovision de 1992
Chanson en français